Новониколаевка — село в Саракташском районе Оренбургской области в составе Жёлтинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километров по прямой на юго-восток от районного центра поселка Саракташ.

Население 
Население составляло 27 человека в 2002 году (русские 89 %), 19 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района